Вязово — название населённых пунктов.

 Вязовно — деревня в Дновском районе Псковской области России.
 Вязовно — село в Любешовском районе Волынской области Украины.